

Geografia 
   
 Chesterfield – città del Derbyshire
  
 Chesterfield – capoluogo della contea di Chesterfield, Carolina del Sud
 Chesterfield – villaggio della contea di Macoupin, Illinois
 Chesterfield – città della contea di Madison, Indiana
 Chesterfield – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Chesterfield – township della contea di Macomb, Michigan
 Chesterfield – città della contea di St. Louis, Missouri
 Chesterfield – township della contea di Burlington, New Jersey
 Chesterfield – comune della contea di Cheshire, New Hampshire
 Chesterfield – città della contea di Essex, New York

Sport
 Chesterfield Football Club – squadra di calcio inglese di Chesterfield

Altro 
 Chesterfield – marca di tabacchi della Philip Morris